Guru steht für:

 Guru, Bezeichnung für geistliche Lehrer im Hinduismus, Sikhismus und Buddhismus
 Guru (2007), indischer Bollywoodfilm von Mani Ratnam
 Der Guru, US-amerikanischer Film (1998)
 Kang Guru (6981 m), Berg im Himalaya, Nepal
 Guru war der Künstlername des Rappers Keith Edward Elam (1961–2010), eine Hälfte des Hip-Hop-Duos Gang Starr

Guru ist Familienname folgender Personen:
 Afzal Guru (?–2013), indischer Terrorist
 Ella Guru (* 1966), US-amerikanische Musikerin und Malerin

Siehe auch:
 Guru Guru (Krautrockband)

Abkürzung